James Dewar Russell, britanski general, * 1895, † 1960.

Glej tudi 

 seznam britanskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1895
Umrli leta 1960
Britanski generali
Veterani druge svetovne vojne
Nosilci vojaškega križca (Združeno kraljestvo)
Nosilci Distinguished Service Order